Мансинья́к () — коммуна во Франции, находится в регионе Аквитания. Департамент — Дордонь. Входит в состав кантона Сент-Астье. Округ коммуны — Перигё.

Код INSEE коммуны — 24266.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 430 км к югу от Парижа, в 100 км северо-восточнее Бордо, в 14 км к западу от Перигё.

Климат 
Климат умеренный океанический со средним уровнем осадков, которые выпадают преимущественно зимой. Лето здесь долгое и тёплое, однако также довольно влажное, здесь не бывает регулярных периодов летней засухи. Средняя температура января — 5 °C, июля — 18 °C. Изредка вследствие стечения неблагоприятных погодных условий может наблюдаться непродолжительная засуха или случаются поздние заморозки. Климат меняется очень часто, как в течение сезона, так и год от года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 1465 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 950 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 720 были экономически активными, 230 — неактивными (показатель активности — 75,8 %, в 1999 году было 71,5 %). Из 720 активных жителей работали 653 человека (336 мужчин и 317 женщин), безработных было 67 (30 мужчин и 37 женщин). Среди 230 неактивных 53 человека были учениками или студентами, 115 — пенсионерами, 62 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Свв. Петра и Павла (XII век)
 Замок Мансиньяк (XIX век), ныне мэрия

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Дордонь